Extraliga czeska w piłce siatkowej mężczyzn 2022/2023 (oficjalnie: UNIQA volejbalová extraliga mužů 2022/2023) − 31. sezon mistrzostw Czech w piłce siatkowej zorganizowany przez Czeski Związek Piłki Siatkowej (Český volejbalový svaz, ČVS). Zainaugurowany został 24 września 2022 roku.

W extralidze w sezonie 2022/2023 uczestniczyło 13 drużyn. Do rozgrywek dołączył mistrz 1. ligi – . Rozgrywki obejmowały fazę zasadniczą oraz fazę play-off składającą się z rundy wstępnej, ćwierćfinałów, półfinałów, meczów o 3. miejsce oraz finałów.

System rozgrywek 
Czeska extraliga w sezonie 2022/2023 składała się z fazy zasadniczej oraz fazy play-off.

Faza zasadnicza 
W fazie zasadniczej 13 drużyn rozegrało ze sobą po dwa spotkania systemem kołowym (każdy z każdym – mecz u siebie i rewanż na wyjeździe). Do fazy play-off awansowało 10 najlepszych drużyn, z tym że zespoły z miejsc 1-6 fazę play-off rozpoczynały od ćwierćfinałów, natomiast drużyny z miejsc 7-10 rywalizowały w rundzie wstępnej.

Faza play-off 
Faza play-off składała się z rundy wstępnej, ćwierćfinałów, półfinałów, meczów o 3. miejsce i finałów.

Runda wstępna
W rundzie wstępnej uczestniczyły drużyny, które w fazie zasadniczej zajęły miejsca 7-10. Pary w rundzie wstępnej powstały według klucza: 7-10; 8-9. Rywalizacja toczyła się do dwóch zwycięstw ze zmianą gospodarza po każdym meczu. Gospodarzami pierwszych spotkań były zespoły, które w fazie zasadniczej zajęły wyższe miejsce. Zwycięzcy w parach awansowali do ćwierćfinałów, natomiast przegrani zostali sklasyfikowani na odpowiednio 9. i 10. miejscu na podstawie pozycji z fazy zasadniczej.

Ćwierćfinały
W ćwierćfinałach uczestniczyły drużyny, które w fazie zasadniczej zajęły miejsca 1-6 oraz wygrani w parach rundy wstępnej. Drużyny, które awansowały z rundy wstępnej, zostały rozstawione z numerami 7 i 8 na podstawie miejsc zajętych przez te drużyny w fazie zasadniczej. Ćwierćfinałowe pary powstały według klucza: 1-8; 2-7; 3-6; 4-5. Rywalizacja toczyła się do trzech zwycięstw ze zmianą gospodarza po każdym meczu. Gospodarzami pierwszych spotkań były zespoły, które w fazie zasadniczej zajęły wyższe miejsce. Zwycięzcy w parach awansowali do półfinałów, natomiast przegrani zostali sklasyfikowani na miejscach 5-8 na podstawie pozycji z fazy zasadniczej.

Półfinały
W półfinałach fazy play-off uczestniczyli wygrani w parach ćwierćfinałowych. Pary półfinałowe powstały na podstawie miejsc z fazy zasadniczej, tj. pierwszą parę utworzyły drużyna, która w fazie zasadniczej zajęła najwyższe miejsce spośród drużyn uczestniczących w półfinałach oraz ta, która zajęła najniższe miejsce, drugą parę – dwa pozostałe zespoły. Rywalizacja toczyła się do trzech zwycięstw ze zmianą gospodarza po każdym meczu. Gospodarzami pierwszych spotkań były zespoły, które w fazie zasadniczej zajęły wyższe miejsce. Zwycięzcy w poszczególnych parach awansowały do finału, natomiast przegrani rywalizowali o 3. miejsce.

Mecze o 3. miejsce
O brązowy medal grali przegrani w parach półfinałowych. Rywalizacja toczyła się do dwóch zwycięstw ze zmianą gospodarza po każdym meczu. Gospodarzem pierwszego spotkania był zespół, który w fazie zasadniczej zajął wyższe miejsce.

Finały
O tytuł mistrzowski grali zwycięzcy w parach półfinałowych. Rywalizacja toczyła się do trzech zwycięstw ze zmianą gospodarza po każdym meczu. Gospodarzem pierwszego spotkania był zespół, który w fazie zasadniczej zajął wyższe miejsce.

Drużyny uczestniczące

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela

Przypisy

Bibliografia 
 

Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich w Czechach
2022 w Czechach
2023 w Czechach
2022 w piłce siatkowej
2023 w piłce siatkowej